Перегреб — название населённых пунктов:

Россия 
 Перегреб — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Перегреб — деревня в Гдовском районе Псковской области.